HDE 268835, eller R66, är en stjärna som identifierats med NASA:s Spitzerteleskop i Taffelbergets stjärnbild, belägen i Stora magellanska molnet. Den är en av två stjärnor (den andra är HD 37974, eller R126) som observerats i granngalaxen med jättelika molnbälten som kan utgöra planeter som bildas. 

HDE 268835 är en blå-vit hyperjätte som misstänkts vara variabel av typen lysande blå variabel.

Designationen 
HDE 268835 har en HD-designation med ändelsen E för Extended, eftersom den tillhör den utökade HD-katalogen. Den benämns ändå vanligtvis HD 268835.

Referenser 

Stjärnbilden Taffelberget
Stora magellanska molnet
Blå-vita hyperjättar
Lysande blå variabler
HD-objekt